Estat de Ramnad, estat tributari protegit del tipus zamindari al districte de Madura a la presidència de Madràs (Índia) independent entre els segles XV i XIX 
 Rammad o Ramanathapuram, capital del zamindari i del districte de Ramanathapuram